Боб и Мајк Брајан су били двоструки браниоци титуле, али су поражени у четвртфиналу од Данијела Нестора и Едуара Роже-Васелена.

Нестор и Васелен су освојили турнир. У финалу су савладали Ненада Зимоњића и Марћина Матковског са 6:2, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб

Отворено првенство Синсинатија 2015.
Отворено првенство Синсинатија — мушки парови